Cervo (Italië), een gemeente in de Italiaanse provincie Imperia
Cervo (Spanje), een gemeente in de Spaanse provincie Lugo